

São Caetano est une municipalité du Pernambouc
São Caetano de Odivelas, municipalité située dans l'État du Pará
São Caetano do Sul, municipalité située dans l'État de São Paulo

São Caetano, est un quartier de la ville de Salvador, située dans l'État de Bahia
La batterie de São Caetano da Ponta Grossa est implantée sur l'île de Santa Catarina.

São Caetano est une paroisse civile de la municipalité de Cantanhede, située dans le district de Coimbra et la région Centre
São Caetano est une paroisse civile de la municipalité de Madalena, située sur l'île de Pico dans la région autonome des Açores

Sports 
L'Associação Desportiva São Caetano, club de football fondé en 1989, basé à São Caetano do Sul ;
Le , club de handball de São Caetano do Sul ;
Le Tamoyo São Caetano, club de volley-ball de São Caetano do Sul.

Homonymie de toponyme